Касалилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Хаэн. Занимает площадь 46,63 км². Население — 803 человека (на 2020 год). Расстояние — 31 км до административного центра провинции. Максимальная высота над уровнем моря составляет 310 метров. Плотность населения — 17,2 чел./км2

Муниципальная политика

Население

Примечания 

Муниципалитеты Хаэна